een straat met die naam in
 Antwerpen
 Berkel-Enschot
 Geraardsbergen, een helling in de Belgische stad Geraardsbergen
 Duivendrecht
 Eerbeek
 Goirle
 Groningen
 Haarlem
 IJmuiden
 Landgraaf
 Linne
 Malden
 Megen
 Naarden
 Nijkerk
 Noord-Scharwoude
 Ommel
 Sneek
 Susteren
 Urmond
 Venlo
 Winterswijk